Numata se poate referi la:

 Municipiul Numata, o localitate în Japonia, în prefectura Gunma
 Orașul Numata, o localitate în Japonia, în prefectura Hokkaidō